SAP Open 2007 — 118-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 12 по 18 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Маррей
 Парный турнир —  Йонас Бьоркман /  Джон Макинрой

Общая информация 
Первым сеяным на турнире стал Энди Роддик (№ 4 в мире на тот момент). В полуфинале его обыграл прошлогодний чемпион Энди Маррей. Посеянный в этом розыгрыше под третьим номером британский теннисист сумел защитить свой титул, обыграв в финале Иво Карловича. В соревнованиях приняли участие три представителя России: Теймураз Габашвили, Игорь Куницын и Марат Сафин. Дальше всех - в четвертьфинал прошел Сафин, посеянный на турнире под четвёртым номером.

В парных соревнованиях победили Эрик Буторак и Джейми Маррей. Прошлогодние чемпионы Йонас Бьоркман и Джон Макинрой не защищали свой титул. Российская пара Теймураз Габашвили и Марат Сафин дошла до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Иво Карловича со счётом 6-7(3), 6-4, 7-6(2).
 Маррей выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Джейми Маррей обыграли  Криса Хаггарда /  Райнера Шуттлера со счётом 7-5, 7-6(6).
 Буторак и Маррей выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 SAP Open

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP  

 

США
Теннис
Февраль 2007 года
2007